Кубок Болгарії з футболу 2019–2020 — 80-й розіграш кубкового футбольного турніру в Болгарії. Титул вдруге поспіль здобув Локомотив (Пловдив).

Календар

1/16 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|24 вересня 2019

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|25 вересня 2019

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 вересня 2019

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|3 грудня 2019

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|4 грудня 2019

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|5 грудня 2019

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|3 березня 2020

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|4 березня 2020

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|5 березня 2020

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|9/23 червня 2020

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|10/24 червня 2020

|}

Фінал

Посилання 
 http://bulgarian-football.com/kupa-na-bulgaria.html 
 Кубок Болгарії на soccerway 

2019—2020
Болгарія
Болгарія
2019 у болгарському спорті
2020 у болгарському спорті